«Провиденс» () — американская многосерийная драма с Мелиной Канакаредес в главных ролях, транслировавшаяся на канале NBC с 9 января 1999 года по 20 декабря 2002-го — всего было отснято пять полных сезонов, 96 серий. В съёмках были задействованы многие режиссёры, сценарии для разных серий писали разные сценаристы.

Сюжет 
События сериала разворачиваются вокруг доктора Сидни Хансен, которая бросает престижную работу пластического хирурга в одной из клиник Беверли-Хиллз и возвращается к семье в свой родной город Провиденс. Там девушка живёт вместе с отцом Джимом, братом Робби, сестрой Джоанн, и дочерью сестры Ханной. Всё семейство обитает в большом доме, который является по совместительству ветеринарной клиникой и служит тем самым семейному бизнесу. Мать Сидни умирает в самой первой серии, но, тем не менее, продолжает посещать девушку в виде призрака, помогая ей различными советами. Сериал заканчивается весьма неожиданно, двухсерийным свадебным эпизодом. Оставляющая вопросы концовка была задумана каналом NBC специально, так как в марте 2003 года они планировали начать съёмки продолжения. Однако планы сорвались, когда от участия в шестом сезоне отказались некоторые ключевые актёры, в том числе главная актриса Мелина Канакаредес.

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 

Программы телеканала NBC
Телесериалы США, запущенные в 1999 году
Телесериалы NBC Universal Television
Медицинские телесериалы США
Телесериалы США 1990-х годов
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2002 году